Эриванский:

 Эриванский — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Эриванский, Керим Хан (1885—1937) — российский и азербайджанский военный деятель, полковник.
 Эриванский, Ага Хан Аббас-Кули Хан оглы — российский государственный деятель

См. также 
 Эриванский 13-й гренадерский полк
 Эриванский уезд